Zum Begriff Transversalbahn  siehe unter:

 Böhmisch-Mährische Transversalbahn 
 Galizische Transversalbahn